Nerjoengri (Russisch: Нерюнгри, Jakoets: Нүөрүҥгүрү) is een stad in het zuiden van de Russische autonome deelrepubliek Jakoetië op de rechteroever van de rivier de Sjoelman. Het heeft geen agglomeratie en bestaat enkel uit woonblokken. De belangrijkste stadsindustrie wordt gevormd door de ontginning van goud en steenkool. Het is de op een na belangrijkste industriestad van Jakoetië. Het ligt aan de Amoer-Jakoetsk spoorlijn, waardoor het verbonden is met de rest van Rusland. Ook heeft Nerjoengri een luchthaven.

Klimaat

Demografie

Geboren 
 Edgar Prib (15 december 1989), voetballer
 Jevgenia Kolodko (22 juli 1990), atlete

Stad in Jakoetië